Мохаммад Али Афраште (имя при рождении Мохаммад Али Рад Базкальеи) (; 1908, Рашт, Персия — , София, Болгария) — иранский , , , общественный и политический деятель. Писал на персидском языке.

Биография 
Родился в семье шиитского учёного-богослова. По национальности гилянец.

В юности работал продавцом, учеником в строительных компаниях и брокерских фирмах недвижимости, архитектором, подрабатывал в театре актёром, скульптором, художником, журналистом и поэтом.

С 1935 года сотрудничал с газетами «Омид» (на персидском «امید»; «Надежда») и «Тоуфик» (на персидском «توفیق»; «Успех»), был сатириком. Печатался с начала 1940-х годов в демократических журналах и газетах.

Член Народной партии Ирана. С 1953 года после переворота в Иране полтора года скрывался от властей, в 1955 годы выехал из страны. В Болгарии жил под псевдонимом Хасан Шариф.

Умер от болезни сердца, похоронен на одном из кладбищ в Софии. На надгробии высечена строка из его стихотворения: «О, моё перо и мои руки, будьте сломанными, если не служите отверженным».

Творчество 
С юношеских лет занимался общественной деятельностью. С 1951 года до начала переворота в Иране в 1953 году издавал собственную газету юмористического, сатирического и политического толка «Челенгяр» (на персидском «چلنگر»; «Слесарь»), где печатались его стихи, направленные против империализма и внутренней реакции. В ней публиковались стихи на местных языках и диалектах: гилянском, азербайджанском, курдском, лурском, туркменском, мазендеранском и др. На тематику газеты «Челенгяр» влияли темы национализации нефтяной промышленности, полные марксистских убеждений, пропагандированных Народной партией Ирана. В тот период создал произведения, вошедшие в сборник «Сорок рассказов» (на персидском «چهل داستان»).

В 1945 году издал сборник стихов «Эй, как сказал» (на персидском «ای گفتی»).

С 1948 по 1949 год его произведения публиковались в издании Народной партии Ирана (حزب تودۀ ایران). В 1979 г. вышел сборник стихов, посвященных идеологии Народной партии Ирана (на персидском «مجموعهآثارمحمدعلیافراشتهشاعرتودهای»).

В болгарском еженедельнике «Шершень» («Стършел») поэт публиковал прозаические произведения на болгарском языке.

В 1959 году после смерти писателя при содействии болгарского сатирика Д. Белаконева в г. София издан сборник рассказов «Нос Шаха» (на персидском «دماغ شاه»). В феврале 2010 года при поддержке Бехзада Мусаи (بهزاد موسایی), гилянского писателя и исследователя, вышел перевод этого сборника на персидский язык. Стихи поэта, многие из которых написаны на местном гилянском диалекте, пользовались особой популярностью на родине поэта, где их пели простые люди.

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Никитенко Е. Л. Персидская проза XX–XXI веков в русских переводах. Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020.

Ссылки 
 Афраште Мохаммед Али

Персидские поэты
Персидские писатели
Сатирики Ирана
Политики Ирана
Издатели Ирана
Литераторы, известные под псевдонимами
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний